Ljestvice liga šestog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2015./16.

Federacija BiH

3. ŽNL Tuzlanske županije

Istok 

 Izvori: 
 brckosport.net

Jug 

 Izvori: 
 brckosport.net

Sjever 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta

 Izvori: 
 posavinasport.com 
 brckosport.net

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

6-2015-16
 6